1044 Teutonia – asteroide della fascia principale
 FC Teutonia Ottensen – squadra di calcio tedesca con sede ad Amburgo 
 Teutônia – comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul
 Teutonia – terra dei Teutoni
 Teutonia – genere di ragni